Forever in Time è il sesto album dei Praying Mantis, pubblicato nel 1998.

Tracce

Collegamenti esterni